División de Honor 2000-2001 – edizione della competizione di calcio a 5 maschile spagnola
 División de Honor 2000-2001 – edizione della competizione di hockey su pista maschile spagnola